Саракина може да се отнася за:

 Саракина или Апоскепската планина, планина в Централно Костурско, Гърция;
 Саракина или Габер, планина в Южно Костурско, Гърция;
 Саракина, старо Саракиново, село в дем Лъгадина, Гърция;
 Саракина, село в дем Гревена, Гърция.

Вижте също 
 Саракино
 Саракиново